El Periódico de Catalunya, quotidien espagnol de Barcelone ;
 El Periódico de Aragón, quotidien espagnol de Saragosse.